

Persone
Ragnar Granit – neurofisiologo finlandese
Ragnar Gustavsson – calciatore svedese
Ragnar Frisch – economista norvegese
Ragnar Klavan – calciatore estone
Ragnar Lodbrok – conquistatore vichingo, re della Danimarca e Svezia nel IX secolo
Ragnar Lodbrok – conte danese del IX secolo
Ragnar Skanåker – tiratore di tiro a segno svedese
Ragnar Wicksell – calciatore svedese
Ragnar Wickström – calciatore finlandese

Altro
Ragnar – variante scandinava del nome proprio di persona Raniero
Ragnar – luogo dell'ambientazione di Battlestar Galactica